Sean (también Seán) es un nombre de pila masculino irlandés.

Puede también hace referencia a:

 Sean Connery, actor de cine;
 Sean Gelael, piloto de automovilismo indonesio;
 Sean Kelly, ciclista irlandés;
 Sean Paul, cantante jamaicano;
 Sean Penn, actor estadounidense;
 Sean Whalen, actor estadounidense;
 Sean, personaje ficticio de la serie de videojuegos Street Fighter.